У́лица Ме́льникова — улица в историческом районе Закутумье в центральной части Астрахани. Начинчается от Красной набережной реки Кутум и идёт с юго-запада на северо-восток параллельно улице Калинина. Пересекает улицы Нечаева и Пестеля и заканчивается у площади Карла Маркса.

Преимущественно застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода и памятниками архитектуры.

История 
В 1837 году улица была названа Поперечной Кутумовской, позднее это название также имело формы Поперечно-Кутумовская и Поперечно-Кутумная. В 1924 году последнее было изменено постановлением Междуведомственной комиссии, улица получила своё современное название в честь украинского революционера Ювеналия Дмитриевича Мельникова, погибшего в Астрахани.

Упоминания в литературе 
В доме № 6 по улице Мельникова провёл первые годы жизни Гошка Потехин — главный герой повести Юрия Селенского «Не расти у дороги».

Застройка 
 дом 1/65 —  Жилой дом Е. М. Ветлугиной с оградой (конец XIX в.)
 дом 2/67 —  Здание 2-й (Рождественской) пожарной части (построено до 1884 г., перестраивалось в начале XX в.)
 дом 6/34 —  Жилой дом (конец XIX в.)
 дом 7/41 — Дом Филатова с флигелем (1914 г.)

Транспорт 
По улице Мельникова движения общественного транспорта нет, ближайшие остановки маршрутных такси и автобусов расположены на улице Победы и Красной набережной.

Примечания 

Улицы Астрахани